Dawson Falls steht für:

 Dawson Falls (British Columbia), einen Wasserfall des Murtle River in Kanada
 Dawson Falls (Neuseeland), einen Wasserfall in Neuseeland